Come vorrei/Stasera canto – singolo dei Ricchi e Poveri del 1981
Come vorrei – singolo di Vasco Rossi del 2014